Gondreville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Gondreville (Loiret) im Département Loiret
 Gondreville (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Gondreville (Oise) im Département Oise